NGC 424 (другие обозначения — ESO 296-4, MCG −6-3-26, AM 0109-382, PGC 4274) — сейфертовская галактика второго типа в созвездии Скульптор.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания

Литература 
 
 Baloković, Mislav, et al. The NuSTAR view of nearby Compton-thick active galactic nuclei: the cases of NGC 424, NGC 1320, and IC 2560 // The Astrophysical Journal 794.2 (2014): 111.
 Marinucci, Andrea, et al. The X-ray spectral signatures from the complex circumnuclear regions in the Compton thick AGN NGC 424  // Astronomy & Astrophysics 526 (2011): A36.

Спиральные галактики
0424
Скульптор (созвездие)